Higuera del infierno puede referirse a:
El nombre común de la planta Datura stramonium.
El nombre común de la planta Euphorbia lathyris.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.
El nombre común de la planta Ricinus communis.